Maior – maggiore in lingua latina

Persone 
 Asdrubale Maior – generale e politico cartaginese, governatore dei possedimenti iberici di Cartagine
 Petru Maior – filologo, storico, lessicografo, teologo e presbitero greco-cattolico rumeno

Storia 
 Langobardia Maior – domini longobardi dell'Italia settentrionale e della Toscana in età altomedievale

Altro 
 Atlas Maior – atlante completo del mondo ultimato nel 1665

Pagine correlate 
 Campo Maior
 Santa Maria Maior